Чемпионат Восточной Азии по футболу 2017 () — седьмой футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Чемпионат проводится под эгидой Федерации футбола Восточной Азии (ЕАФФ). Финальный турнир проводился в декабре 2017 года в Японии.

Победитель чемпионата, Южная Корея, квалифицировался на Кубок чемпионов АФФ — ЕАФФ 2019 года, чтобы встретиться с победителем чемпионата АСЕАН 2018 года во Вьетнаме.

Распределение команд 
Основываясь на результатах предыдущего выступления в 2015 году, три сильнейших команды автоматически были определены в финальный раунд, а остальные распределены на первый и второй предварительный раунды. Каждый победитель предварительного раунда переходил в следующий.

Отборочный раунд 1 
Первый отборочный раунд состоялся на Гуаме.

Отборочный раунд 2 
Матчи второго отборочного раунда проходили в Гонконге.

Финальный турнир 
Проходил в Японии с 9 по 16 сентября 2017 года.

Победитель

Примечания 

Футбол в Азии в 2017 году
2017
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Японии в 2017 году
Декабрь 2017 года